Sezon 1957 był 27. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
21 goli - Matti Sundelin (Turun Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii